Bassano Staffieri (1931-2018) – vescovo cattolico italiano
Gerolamo Staffieri (1785-1837) – stuccatore e scultore svizzero
Giovanni Battista Staffieri (1749-1808) – stuccatore e scultore svizzero, padre di Gerolamo
Giulio Staffieri (1934) – politico italiano